Three Hearts – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Tre cuori – Three Hearts, titolo inglese del film francese 3 coeurs del 2014 diretto da Benoît Jacquot
Three Hearts – cortometraggio del 2015 diretto da Joseph Chebatte